Бальдиссеро-Канавезе (, ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 510 человек (2008 г.), плотность населения составляет 128 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 10080. Телефонный код — 0124.

Покровителем коммуны почитается святой Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики